RNB puede referirse a:

 Renta Nacional Bruta, índice macroeconómico.

RnB puede aludir a:

 Rhythm and blues, estilo musical.

 

Siglas